Le xian de Jingning (静宁) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian autonome she de Jingning (景宁) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.
 Jingning (33 av. J.-C.), dernière ère de l'empereur Yuandi des Han occidentaux.

Homonymie de toponyme